Le club de Scrabble de Montpellier, fondé en 1977 a organisé un tournoi duplicate en 2 parties jusqu'en 1984 puis, 1985 à 1997, une année sur deux, en alternance avec le club de Lunel, Montpellier-Scrabble organisa un tournoi de Scrabble duplicate en 3 parties sur une seule journée.
En 1999, le tournoi passe à quatre parties et devient donc un festival. En 2001, le festival devient annuel. À partir de 2004, le festival est composé d'un tournoi de Scrabble classique et de deux tournois de Scrabble duplicate (en deux parties puis en trois parties). 
Le Festival de Montpellier rassemble environ 200 joueurs venus de tout le pays.

2021 - Vingt-et-unième festival 

24/07 - Classique (8 joueurs)
Rémy POULAT 
Serge HAENNI
Hervé BOHBOT
24/07 - Duplicate TH2 (38 joueurs - top ) 
Robert SPRINGER, 
Pascal RAYNAL,
Cécile MATTERA,
25/07 - Duplicate TH3 (67 joueurs - top ) 
Pascal SEGUIER 
Rémy POULAT
Jérôme PASCAL

2020 - Vingtième festival 

18/01 - Classique (11 joueurs)
Serge HAENNI 
Laurent FREDON
Camille MALUMBA
18/01 - Duplicate TH2 (64 joueurs - top ) 
Yves BLISSON,
Jean-Yves COSTA,
Jean NEGRE,
19/01 - Duplicate TH3 (104 joueurs - top ) 
Denis COSTE 
Pascal SEGUIER
Jean NEGRE

2019 - Dix-neuvième festival 

19/01 - Classique (12 joueurs)
Hervé BOHBOT 
Véronique MAUREL
Frédérick NGOUMA INIVA  Gabon
19/01 - Duplicate TH2 (75 joueurs - top ) 
Jean NEGRE,
Ahmed JARMOUNI,
Pierre CONGRAS,
20/01 - Duplicate TH3 (129 joueurs - top ) 
Ahmed JARMOUNI 
Patrick VIGROUX
Michèle MONTESINOS

2018 - Dix-huitième festival 

20/01 - Classique (12 joueurs)
Hervé BOHBOT 
Athanase TAPSOBA  Burkina Faso
Serge HAENNI
20/01 - Duplicate TH2 (64 joueurs - top ) 
Yves BLISSON,
Ahmed JARMOUNI,
Christine MAURICE,
21/01 - Duplicate TH3 (142 joueurs - top ) 
Yves BLISSON 
Athanase TAPSOBA Burkina Faso
Jérôme PASCAL

2017 - Dix-septième festival 

21/01 - Classique (16 joueurs)
Elisée POKA 
Hervé BOHBOT
Fabien Sartre
21/01 - Duplicate TH2 (85 joueurs - top ) 
Jean NEGRE,
Jacques PAPION,
Benjamin CAU,
22/01 - Duplicate TH3 (150 joueurs - top ) 
Arona GAYE ,
PAscal SEGUIER
Patrick VIGROUX

2016 - Seizième festival 

30/01 - Classique (14 joueurs)
Elisée POKA 
Gilles SAUZE
Romain BRETON
30/01 - Duplicate TH2 (101 joueurs - top 1984) 
Robert SPRINGER, 1917
Jean NEGRE, 1883
Laurent FREDON, 1832
31/01 - Duplicate TH3 (151 joueurs - top 2877) 
Jean NEGRE 2801
Yves BLISSON 2792
Elisée POKA , 2789
Source FFSc : Tous les résultats
Participation en légère baisse cette année. L'ancien champion du monde Elisée POKA emporte le tournoi de Scrabble classique avec 8 victoires en autant de matchs. Victoires du Messin Robert Springer au TH2 et du Perpignanais Jean NEGRE au TH3. Le TH2 était jumelé pour la première fois, avec Rivière-Salée et Saint-Genis-Laval, le TH3 étant quant à lui en quadruplex avec les tournois de Rivière-Salée, Saint-Benoît et Saint-Genis-Laval (496 joueurs).

2015 - Quinzième festival 

31/01 - Classique (15 joueurs)
Hervé BOHBOT
Elisée POKA 
Jean-François RAMEL
31/01 - Duplicate TH2 (109 joueurs - top 1746) 
Jean-Yves COSTA, 1728
Jacques PAPION, 1716
Jean NEGRE, 1694
01/02 - Duplicate TH3 (155 joueurs - top 2782) 
Denis COSTE 2769
Jean NEGRE 2730
Elisée POKA , 2729
Source FFSc : Tous les résultats
Le local Hervé Bohbot emporte le tournoi de Scrabble classique qui se jouait pour la première fois en 8 rondes, avec 8 victoires. Après une année 2014 exceptionnelle, la participation est en baisse mais reste largement supérieure à 2012. Victoires des Nîmois Jean-Yves COSTA au TH2 et Denis COSTE au TH3, ce dernier tournoi étant jumelé avec Saint-Genis-Laval (102 joueurs).

2014 - Quatorzième festival 

01/02 - Classique (16 joueurs)
Gérard HUSS
Jean-Yves COSTA
Jean-François RAMEL
01/02 - Duplicate TH2 (125 joueurs - top 1835) 
Daniel HIERSO, 1797
Ahmed JARMOUNI, 1734
Michèle MARTENS, 1733
02/02 - Duplicate TH3 (185 joueurs - top 2769) 
Arona GAYE , 2761
Elisée POKA , 2746
Marie-Thérèse MAZARS, 2706
Source FFSc : Tous les résultats
Gérard Huss conserve son titre en Scrabble classique. La participation est en très nette hausse en duplicate cette année. Large victoire du Martiniquais Daniel Hierso au TH2. Le TH3 a été jumelé avec le tournoi de Fruges (70 joueurs) et a été dominé par deux joueurs revenant à la compétition, le Sénégalais Arona Gaye et l'Ivoirien Élisée Poka.

2012 - Treizième festival 
15/12 - Classique (18 joueurs)
Gérard HUSS
Jean-François HIMBER
Guillaume CLAVIERE
15/12 - Duplicate TH2 (89 joueurs - top 1914) 
Jacques PAPION, 1897
Jean NEGRE, 1890
Gérard EICHEN, 1839
16/12 - Duplicate TH3 (139 joueurs - top 2744) 
Yves BLISSON, 2658
Gérard HUSS, 2638
Franck DELOL, 2621
Source Montpellier-Scrabble: Tous les résultats
Les tournois ont eu lieu dans la Salle des Rencontres du nouvel Hôtel de Ville de Montpellier. Pour la première fois, le TH3 a été jumelé avec un autre tournoi se disputant le même jour, à Rouen-Bihorel, où la participation était équivalente.

2011 - Douzième festival 
17/12 - Classique (15 joueurs)
Elisée POKA 
Jean-François HIMBER
Pierre NABAT
Source FFSc: Tous les résultats
17/12 - Duplicate TH2 (117 joueurs - top 1887) 
Thierry BOISARD, 1882
Jean-Baptiste DREVETON, 1864
Jacques PAPION, 1833
Source FFSc: Tous les résultats
18/12 - Duplicate TH3 (169 joueurs - top 2583) 
Thierry BOISARD, 2568
Jean-Yves COSTA, 2507
Denis COSTE, 2494
Source FFSc: Tous les résultats
Participation en légère hausse cette année. Le tournoi a eu lieu sur deux sites différents le samedi (à Antigone) et le dimanche (dans la Salle des Rencontres de la nouvelle Mairie de Montpellier). Une édition survolée par Thierry Boisard (Montrouge) qui remporte les 2 tournois duplicate. En classique, c'est le champion du monde de Dakar 2008, l'Ivoirien Élisée Poka qui l'emporte.

2010 - Onzième festival 
18/12 - Classique (18 joueurs)
Isabelle PIERI
Jérôme PASCAL
Jean-François HIMBER
Source FFSc: Tous les résultats
18/12 - Duplicate TH2 (111 joueurs - top 1778) 
Gérard HUSS, 1757
Franck DELOL, 1750
Jean NEGRE, 1710
Source FFSc: Tous les résultats
19/12 - Duplicate TH3 (160 joueurs - top 2909) 
Gérard HUSS, 2885
Jérôme PASCAL et Jean-François RAMEL, 2878
Source FFSc: Tous les résultats
Participation stable malgré les intempéries et la proximité de Noël. Gérard Huss domine le duplicate et garde son titre.

2009 - Dixième festival 
21/11 - Classique (14 joueurs)
Elisée POKA 
Franck MANIQUANT
Gilles SAUZE
Source FFSc: Tous les résultats
21/11 - Duplicate TH2 (110 joueurs - top 1830) 
Jean NEGRE, 1776
Yves BLISSON, 1770
Elisabeth BASSO, 1756
Source FFSc: Tous les résultats
22/11 - Duplicate TH3 (158 joueurs - top 2672) 
Gérard HUSS, 2651
Pierre-Olivier GEORGET, 2634
Jean-Yves COSTA, 2628
Source FFSc: Tous les résultats
La participation a dû être limitée cette année du fait d'une salle de jeu plus petite, la salle des Rencontres de la Mairie de Montpellier ayant été réquisitionnée comme centre de vaccination contre la grippe A.

2008 - Neuvième festival 
29/11 - Classique (24 joueurs)
Fabien DOUTE
Gilles SAUZE
Pierre SALVATI
Source FFSc: Tous les résultats
29/11 - Duplicate TH2 (124 joueurs - top 2039) 
Didier GIDROL, 2033
Robert SPRINGER, 2022
Jacqueline RECHE, 2008
Source FFSc: Tous les résultats
30/11 - Duplicate TH3 (185 joueurs - top 2807) 
Jean-François RAMEL, 2759
Jean-Yves COSTA, 2754
Denis COSTE, 2741
Source FFSc: Tous les résultats

2007 - Huitième festival 
1/12 - Classique (32 joueurs)
Jean-François RAMEL
Hervé BOHBOT
Serge DELHOM
Source FFSc: Tous les résultats
2/12 - Duplicate TH3 (187 joueurs)
Philippe COCCOLUTO
Jean-Yves COSTA
Julien CERESUELA
Source FFSc: Tous les résultats

2006 - Septième festival 
18/11 - Classique (28 joueurs)
Chantal JAFFUEL
Pierre SALVATI
Jean-François RAMEL 
Source FFSc: Tous les résultats
19/11 - Duplicate TH3 (176 joueurs)
Rémy POULAT
Julien CERESUELA
Bernard CARO
Source FFSc: Tous les résultats

2005 - Sixième festival 
27/11 - Classique (26 joueurs)
Hervé BOHBOT
Jean-François RAMEL
Teodora BOHBOT 
Source FFSc: Tous les résultats
28/11 - Duplicate TH3 (161 joueurs)
Jean NEGRE
Rémy POULAT
Guy DESSART
Source FFSc: Tous les résultats

2004 - Cinquième festival 
20/11 - Classique (26 joueurs)
Jérôme PASCAL
Antonin MICHEL
Pierre SALVATI
Source FFSc: Tous les résultats
21/11 - Duplicate TH3 (212 joueurs)
Antonin MICHEL
Alexander GUILBERT 
Jean-Yves COSTA
Source FFSc: Tous les résultats

2003 - quatrième festival 
22-23/11 Duplicate TH4 (200 joueurs)
Gilles SAUZE
Arona GAYE 
Jacqueline RECHE
Source FFSc: Tous les résultats

2002 - Troisième festival 
23-24/11 Duplicate TH4 (202 joueurs)
Etienne BUDRY
Arona GAYE 
Thierry GEHIN
Source FFSc: Tous les résultats

2001 - Deuxième festival 
24-25/11 Duplicate TH4 (235 joueurs)
Arona GAYE 
Etienne BUDRY
Franck DELOL
Source FFSc: Tous les résultats

1999 - Premier festival 
21-22/11 Duplicate TH4 (211 joueurs)
Franck DELOL
Pascal ASTRESSES
Jean-Claude DEPASSE
Source: Scrabblerama n°237 ()

1997 
22/11 Duplicate en paires

23/11 Duplicate TH3 (280 joueurs)
Pierre-Olivier GEORGET
Hervé BOHBOT
Gérard EICHEN
Source: Scrabblerama n°215 ()

1995 
9/12 Duplicate en paires

10/12 Duplicate TH3 (230 joueurs)
Pierre-Olivier GEORGET
Jean-Yves COSTA
Gérard EICHEN
Source: Scrabblerama n°194 ()

1993 
20/11 Duplicate en paires TH2

21/11 Duplicate TH3 (237 joueurs)
Pierre-Olivier GEORGET
Claude DEL
Jean-Yves COSTA
Source: Scrabblerama n°171 ()

1991 
30/11 Duplicate en paires TH2 (65 équipes)
Annie MERLE - Roland MERLE
Marie-Jo LEVY - Francis BELLANGE

1/12 Duplicate individuel TH3 (227 joueurs)
Philippe BELLOSTA
Pierre-Olivier GEORGET
Annie MERLE
Source: Scrabblerama n°150 ()

1989 
9/12 Duplicate en paires TH2 (46 équipes)
Bertrand DIDIER - Rolland NINO
Roland MERLE - Annie MERLE
Philippe BELLOSTA - Thierry OLDAK

10/12 Duplicate individuel TH3 (147 joueurs)
Philippe BELLOSTA
Claude DEL
Bertrand DIDIER
Source: Scrabblerama n°128 ()

1987 
6/12 Duplicate TH3 (145 joueurs)
Patrick VIGROUX
Gérard FARDOUX
Pierre-Olivier GEORGET
Source: Scrabblerama n°106 ()

1985 
1/12 Duplicate TH2 (145 joueurs - top 1775)
Bruno POUYANNE, 1750
Michel TESTINI, 1718
Patrick VIGROUX, 1697
Ce tournoi a été appelé Tournoi du Millénaire (Montpellier fêtant son millénaire cette année-là).
Source: Midi libre du .

1984 
9/12 Duplicate TH2 (133 joueurs)
Claude DEL
Jean-Jacques VANEUKEM
Bruno POUYANNE
Source: Scrabblerama n°73 ()

1981 

2/5 Duplicate en paires

3/5 Duplicate (TH2, 125 joueurs - top 1820)
Michel RAINERI, 1777
Rémy GARIMOND, 1719
Marguerite BELLOT, 1713
Midi Libre titre Plein succès pour le  de Scrabble de Montpellier et précise que plus de cent joueurs se sont retrouvés au Palais des Sports de Montpellier pour disputer ce tournoi.
Source: Midi libre du .

1980 
04/05 Duplicate en paires (deux parties, 25 paires - top 1929)
Michel PAGES - Michel RAINERI, 1875
Pierre-André SIGAL - Patrick VIGROUX, 1865
M. FIGUERES - M. MAILLAVIN, 1862

05/05 Duplicate individuel (deux parties)
(pas d'information)

1979 
13/05 Duplicate en paires (deux parties, 40 paires - top 1840)
Pierre-André SIGAL - Patrick VIGROUX, 1771
Guy PROST - Michel RAINERI, 1709
Michel PAGES - M. PIERRARD, 1702

14/05 Duplicate individuel (deux parties)
(pas d'information)

1978 
18/11 Duplicate en paires (une partie, 25 paires - top 918)
Thierry DELLAC - Rolland NINO, 918
Michel BOHE - Elisabeth ROBERT et Jean-Marc BELLOT - Claude DEL, 917 

19/11 Duplicate individuel (deux parties, 96 joueurs)
Rolland NINO
Claude DEL
Michel BOHE

Midi Libre titre Le IIe Festival du Scrabble Nîmois organisé avec succès à Montpellier. Ce tournoi à l'hôtel Sofitel et est organisé par Michel Diniakos, président du club nîmois.
(source: Midi Libre du 25 nov. 1978)

Liens externes 
 Fédération Française de Scrabble
 Club de Montpellier

Festival de jeux
Scrabble
Tournoi francophone de Scrabble